Leucèmia promielocítica aguda, subtipus de la leucèmia aguda mieloide
 L-fenilalanina (del seu nom en anglès L-Phenylalanine), aminoàcid essencial
 Poliacrilamida lineal (del seu nom en anglès Linear Polyacrylamide), variant de la poliacrilamida emprada en l'obtenció d'ADN
 Àcid lisofosfatídic (del seu nom en anglès Lysophosphatidic Acid), derivat de fosfolípid que pot actuar com a molècula senyalitzadora
 Lipoproteïna(a), lipoproteïna associada al risc de malaltia cardiovascular
 LPA també és el codi IATA de l'Aeroport de Gran Canària, aeroport de l'illa de Gran Canària (Illes Canàries)